Koháry István (1616–1664) katona
 Koháry István (1649–1731) országbíró, hadvezér, politikus, költő